North Washington Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Washington Street Historic District (Arkansas), ID-Nr. 95000903
 North Washington Street Historic District (Indiana), ID-Nr. 91000271
 North Washington Street Historic District (Tennessee), ID-Nr. 89001396
 North Washington Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 09000850